Гонзага-Невер — угасшая герцогская династия, боковая ветвь рода Гонзага, основанная во Франции принцем Лудовико Гонзага и принцессой Генриеттой Клевской. Представители династии носили титулы герцогов Невера, герцогов Ретеля, герцогов Майена, герцогов д’Эгийона, герцогов Мантуи, герцогов Монферрато, князей Арша, маркизов де Виллар, графов Мэна.

История 
В 1565 году во Франции был заключен брак между принцем Лудовико Гонзага и принцессой Генриеттой Клевской. Людовико Гонзага был сыном Федерико II Гонзага, герцога Мантуи и Маргариты Палеолог, маркизы Монферрато. Его бабушкой по линии матери была принцесса Анна Алансонская, завещавшая свои владения во Франции внучке Изабелле Гонзага, которая, в свою очередь, уступила их младшему брату, Лудовико Гонзага. Генриетта Клевская была наследной герцогиней Невера и герцогиней Ретеля. Эти титулы и владения она принесла в приданое мужу.

В 1580 году в Париже у пары родился сын, Карл I Гонзага-Невер, унаследовавший титулы герцога Невера, герцога Ретеля и князя Арша. В 1627 году, после смерти двоюродного брата Винченцо II Гонзага, последнего представителя главной ветви рода Гонзага, унаследовал титул герцога Мантуи, из-за чего ему пришлось участвовать в войне за Мантуанское наследство. Чтобы упрочить свои позиции на престоле, он женил сына и наследника, Карла II Гонзага на Марии Гонзага, герцогини Монферрато, дочери герцога Франческо IV Гонзага.

В 1622 году Карл II Гонзага, после смерти Анри Лотарингского, брата его матери, Катерины Лотарингской, унаследовал титулы герцога Майена и герцога д’Эгийона. Его сын Карл III Гонзага носил титулы герцога Невера, герцога Ретеля, герцога Майена, герцога д’Эгийона и под именем Карла II Гонзага титулы герцога Мантуи и герцога Монферрато. Род угас со смертью в 1708 году Фердинанда Карла Гонзага-Невера, последнего герцога Мантуи и Монферрато.

Галерея

Примечания 

Гонзага
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены лилии